Hardware abstraction layer – warstwa abstrakcji sprzętowej (informatyka)
 HAL (oprogramowanie) – oprogramowanie umożliwiające obsługę warstwy abstrakcji sprzętowej w systemach uniksopodobnych
 Hindustan Aeronautics Limited – indyjskie zakłady lotnicze
 HAL 9000 – fikcyjny komputer, bohater cyklu Odyseja kosmiczna

Zobacz też:
 Hal